Meiszner ist der Familienname von:
 José Luis Meiszner, argentinischer Fußballfunktionär
 Walther Carl Meiszner (1896–1931), deutscher Pianist